Анатолий Иванович Нóвиков () — российский писатель.

Биография 
Родился в 1943 г. в Норильске, где его отец отбывал срок по 58-й статье УК СССР. Вырос на юге — в предгорьях Тянь-Шаня, куда переехал жить его отец.

Окончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта и факультет журналистики Уральского госуниверситета.

Издал восемь книг прозы и очерков, две из них: «Календарные дни» и «Пейзаж с фиалками» — в Москве. Рассказ из первой книги Анатолия «Избирательность по соседнему каналу» был экранизирован на «Мосфильме».

Член Союза писателей.

Умер 29 июня 2018 в Екатеринбурге.

Библиография 
 Избирательность по соседнему каналу: Рассказы. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983;
 Дядя Митя — Айболит: Повесть-сказка. Для мл. и сред. возраста. [Худож. М. М. Кошелева]. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987;
 Календарные дни: Рассказы [Худож. В. В. Ситников]. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988;
 Пейзаж с фиалками: Рассказы [Худож. Т. Ф. Константинова]. М.: Современник, 1991;
 Бичарня: Рассказы и клейма. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2004.

Премии 
 Премия им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2000)
 Премия им. П. П. Бажова (2004)
 Премия губернатора Свердловской области (2008)

Примечания

Ссылки 
 

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Члены Союза писателей России
Выпускники Уральского государственного университета